Skarpa bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Skarpa (Miłomłyn), Weiler der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki  in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Skerpen, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Skarpa (Płock), Siedlung in der Stadt Płock in der Woiwodschaft Masowien
 Skarpa (Sępólno Krajeńskie) (dt. Skarpi), Dorf der Gmina Sępólno Krajeńskie in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Skarpa, meist Skarpa Puławska, Stadtteil von Warschau im Bezirk Mokotów

Siehe auch:
 Skarpa warszawska, die Warschauer Weichselböschung
 Osiedle Na Skarpie in Krakau